Francisco León peut faire référence à :

 Francisco León (Chiapas), ville et municipalité du Mexique,

Personnalités 
  (1981- ), modèle et chanteur vénézuélien,
  (1992- ), footballeur mexicain,
 Francisco León Franco (1832–1880), vice-président de l'Équateur.